Валентин Иванович Фила́тов (1920—1979) — советский российский артист цирка, дрессировщик. Народный артист СССР (1969).

Биография 

Родился 12 августа 1920 года в Екатеринбурге в цирковой семье: его отец — Иван Лазаревич (1873—1956) был содержателем балаганов и передвижных цирков, стал основателем системы зооцирков в СССР.

В цирке работал с 6 лет: партерный акробат, эквилибрист в номерах Г. Гордеева «Икарийские игры» и «Японская лестница», был дрессировщиком в группе А. Н. Корнилова. В 1935—1941 годах — смотритель по уходу за животными, потом тренер и ассистент у А. Корнилова.

С собственным номером «Дрессированные медведи» впервые выступил в 1941 году в Куйбышеве. В 1941—1944 годах гастролировал с отцом по городам Средней Азии, демонстрируя большую смешанную группу (львы, тигры, гепарды, а также птицы разных видов). Одновременно готовил номер с четырьмя медведями.

В 1949 году создал аттракцион «Медвежий цирк», принёсший ему большую известность. Его труппа гастролировала за рубежом и снималась в кино («Арена смелых», «Мишель и Мишутка», «Не все медведи спят зимой»).

С 1956 года гастролировал в Австрии, Бельгии, ГДР, Италии, Канаде, Польше, США, Франции, Японии, Югославии.

В 1975 году выпустил тематическую программу «Цирк зверей».

Член КПСС с 1953 года.

Умер 7 августа 1979 года в Москве от инфаркта. Похоронен на Кунцевском кладбище.

12 августа 2020 года на фасаде дома на Кутузовском проспекте, где жил дрессировщик, была установлена мемориальная доска, на которой изображена запряженная в сани тройка медведей с четвертым медведем на облучке.

Династия 
 Жена — Юлия Васильевна (1920—1990), была его помощницей.
 Дочь — Людмила Валентиновна Филатова (род. 1942), артистка цирка, дрессировщица. Заслуженная артистка РСФСР (1983).
 Муж дочери — Валерий Андреевич Филатов (Дацюк) (1944—2001), артист цирка, дрессировщик. Заслуженный артист РСФСР (1983).
 Внучка — Юлия Валерьевна Филатова (род. 1968), артистка цирка, дрессировщица, руководитель коллектива «Цирк зверей им. народного артиста СССР Валентина Филатова». Заслуженная артистка России.
 Муж внучки — Андрей Викторович Клыков (род. 1966), артист цирка, дрессировщик, руководитель коллектива «Цирк зверей им. народного артиста СССР Валентина Филатова». Заслуженный артист России.
 Дочь — Татьяна Валентиновна Филатова (род. 1949), артистка цирка, дрессировщица. Народная артистка России (2000).
 Муж дочери — Александр Петрович Горин (род. 1951), артист цирка, дрессировщик. Заслуженный артист России (1994).
 Внучка — Валентина (род. 1979), артистка балета, участница программы «Цирк зверей». Её муж — Владимир Максимов.
 Внук — Александр Филатов-младший, участвует в аттракционе «Медвежий цирк» в качестве клоуна и артиста-дрессировщика.
 Сестра — Мария Ивановна Филатова (1904—1975), была замужем за А. Н. Корниловым, артистом цирка, дрессировщиком, народным артистом РСФСР (1969).

Награды и звания 
 Заслуженный артист РСФСР (1954).
 Народный артист РСФСР (1958).
 Народный артист СССР (1969)
 Орден Трудового Красного Знамени (1967)
 Медали
 Золотая медаль I-го Международного фестиваля циркового искусства в Варшаве (1956).

Фильмография 
 1951 — На арене цирка (документальный)
 1957 — Медвежий цирк (документальный)
 1961 — Мишель и Мишутка (короткометражный) — Валентинов
 1966 — Сегодня — новый аттракцион — дрессировщик медведя
 1969 — Вашу лапу, медведь! (короткометражный) — друг зверей
 1969 — Парад-алле — номер «Медвежий цирк»
 1970 — Представление начинается! (короткометражный)
 1975 — Соло для слона с оркестром — эпизод

См. также 
 Клоун

Примечания

Ссылки 
 
 Валентин Иванович Филатов — 90 лет со дня рождения
 Валентин Филатов с семьёй в фотогалерее @iMGSRC.RU

Члены КПСС
Похороненные на Кунцевском кладбище